Quoting steht für:
 Zitieren, siehe Zitat
 das Entfernen einer Sonderbedeutung eines Zeichens, siehe Escape-Sequenz